Саксагань — многозначный термин:

 Саксагань — река в юго-восточной части Приднепровской возвышенности, левый приток Ингульца.
 Саксагань — село, Малоалександровский сельский совет, Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украина.
 Саксагань — село, Саксаганский сельский совет, Пятихатский район, Днепропетровская область, Украина.
 Саксагань — шахта, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.
 Саксагань — железнодорожная станция Приднепровской железной дороги.
 Саксагань — литературный альманах, издаваемый в Кривом Роге.